Miguel Torga

Angiospérmicas
 Calluna vulgaris
 Urze
 Erica lusitanica
 Erica arborea
 ''Erica umbellata

Desambiguação